S80 steht für:
 Volvo S80, ein Pkw-Modell der oberen Mittelklasse
 eine S-Bahn-Linie in Wien
 die Nullserie des deutschen Standard-Stadtbusses der 1980er Jahre
 SETRA S80 ist ein Reisebus des Herstellers Kässbohrer Fahrzeugwerke

S 80 steht für:
 die Zugmaschinenversion des Krupp Titans, ein Lastwagen aus den 1950er-Jahren

S-80 steht für:
 S-80, ein konventionell angetriebenes U-Boot der Whiskey-Klasse der sowjetischen Marine
 S-80-Klasse, eine konventionell angetriebene U-Boot-Klasse der spanischen Marine
 Suchoi S-80, ein leichtes bis mittleres Mehrzweckflugzeug aus Russland
 Stalinez-80, ein sowjetischer Kettentraktor

Abkürzung